Molekulska formula -{C16H16O3}- se može odnositi na:

 2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenon
 Kalostomal
 Pterostilben